Vishva Hindu Parishad
 Vattenfall Heat Poland
 Vooruitstrevende Hervormings Partij – partia w Surinamie